SKS – Starogardzki Klub Sportowy
 SKS – Studencki Komitet Solidarności w Krakowie
 SKS – Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu
 SKS – samopowtarzalny karabinek Simonowa
 SKS – Szkolny Klub Sportowy organizowany w większości szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce